Postbank kan binnen Nederlandstalige context verwijzen naar:

 Postbank (financiële instelling), een door de posterijen bedreven bank
 Postbank N.V., een voormalige Nederlandse bank, opgegaan in de ING

Postbank, PostBank of Post Bank kan verder verwijzen naar:

 Postbank (Bulgarije), een Bulgaarse bank
 Deutsche Postbank, een Duitse bank
 Overseas Filipino Bank, een spaarbank in de Filipijnen (voorheen bekend als PostBank)
 Postbank (Ierland), een Ierse joint venture van An Post en Fortis
 Post Bank of Iran, een Iraanse bank
 Japan Post Bank, een Japanse bank
 Kenya Post Office Savings Bank, een Keniaanse bank, vaak aangeduid als Postbank
 PostBank (Nieuw-Zeeland), een voormalige Nieuw-Zeelandse bank, nu onderdeel van de Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)
 PostBank Uganda, een niet-bancaire kredietinstelling onder toezicht van de centrale bank van Oeganda
 Post Bank (Rusland), een joint venture van VTB Bank en Potsjta Rossii
 Postbank (Zuid-Afrika), een Zuid-Afrikaanse bank onderdeel van de Suid-Afrikaanse Poskantoor (SAPO)